Swatosch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Swatosch (1910–?), österreichischer Boxer
 Ferdinand Swatosch (1894–1974), österreichischer Fußballspieler
 Mathilde Swatosch (1825–1892), österreichische Opernsängerin

Siehe auch:
 Svatoš